Cabanes puede referirse a los siguientes municipios españoles:
 Cabanes, municipio español de la comarca de la Plana Alta, en la provincia de Castellón.
 Cabanes o Cabanas, municipio español de la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona.